Сезон ФК «Олександрія» 2022—2023 — 11-й сезон ФК «Олександрії» у вищому дивізіоні українського чемпіонату.

Склад команди

Трансфери

Літнє трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Зимове трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Матчі

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

Станом на: 18 березня 2023

Бомбардири 

Станом на: 18 березня 2023

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 18 березня 2023

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Олександрія
Сезони ФК «Олександрія»